Manhunt international 2002 fut la neuvième édition du concours mondial de beauté masculine Manhunt international. L’élection finale se déroula le  à Shanghai (Chine). Parmi les quarante-six candidats qui se sont présentés, ce fut Fabrice Wattez, Mister National 2002, le représentant de la France, qui succéda à l’Indien Rajeev Singh.

Déroulement du concours

La phase préliminaire 
La phase préliminaire consiste en une exposition des talents des participants, puis des défilés en costumes nationaux et en maillots de bain. Se présentent alors comme Manhunt international 2002 potentiels l’Australie, la Belgique, la Chine, les États-Unis, l’Inde, Porto Rico, le Portugal, le Royaume-Uni et le Viêt Nam.

Durant cette phase préliminaire, les trois premiers prix furent décernés aux vainqueurs du défilé en costume national. Aruba prit la première place avec son costume jaune de Native American. L’Italie fut deuxième avec son costume noir de Baron. Le Nicaragua fut troisième avec son déguisement inspiré de paon vert.

La finale 
La finale du concours Manhunt international 2002 eu lieu le . La soirée comprenait des défilés des participants en costume national, en maillot de bain et en tenue décontractée. Les résultats furent annoncés à la fin de la soirée, suivis par la cérémonie du sacre du nouveau Manhunt international, le Français Fabrice Wattez.

Résultats

Classement

Récompenses spéciales

Participants

Notes sur les pays participants

Premières 
Le Royaume-Uni, Cuba, le Kosovo, Malte, le Pakistan et le Viêt Nam participent à un concours Manhunt international pour la première fois.

Retours 
 La Pologne et le Sri Lanka ont participé pour la dernière fois en 1997.
 Le Panamá a participé pour la dernière fois en 1998.
 La Belgique, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie ont participé pour la dernière fois en 1999.
 La Thaïlande a participé pour la dernière fois en 2000.

Désistements 
L’Angleterre, l’Angola, l’Autriche, l’Est de la Chine, le Danemark, la Finlande, le Honduras, les îles Caïmans, la Lettonie et la Yougoslavie ont participé au concours de l’année précédente (2001), mais ne sont représentés cette année.

Sources 
Cet article provient des articles Manhunt International 2002 des Wikipédias en anglais et en indonésien.
  Pageantopolis – Manhunt International

2002
2002 en Chine
Shanghai